Milenii: Mileniul al II-lea î.Hr. - Mileniul I î.Hr. - Mileniul I

Secole: Secolul al IV-lea î.Hr. - Secolul al III-lea î.Hr. - Secolul al II-lea î.Hr.

Decenii: Anii 260 î.Hr. Anii 250 î.Hr. Anii 240 î.Hr. Anii 230 î.Hr. Anii 220 î.Hr. - Anii 210 î.Hr. - Anii 200 î.Hr. Anii 190 î.Hr. Anii 180 î.Hr. Anii 170 î.Hr. Anii 160 î.Hr.

Ani: 218 î.Hr. 217 î.Hr. 216 î.Hr. 215 î.Hr. 214 î.Hr. - 213 î.Hr. - 212 î.Hr. 211 î.Hr. 210 î.Hr. 209 î.Hr. 208 î.Hr.

 


Evenimente

Arte, Științe, Literatură și Filosofie

Nașteri

Decese 

213 î.Hr.